Birger Olsson kan avse flera personer:
 Birger Olsson, teolog (född 1938)
 Birger Olsson (politiker) (född 1927)

Se även 
 Birger Ohlsson, konstnär (1894–1968)
 Birger Ohlsson (friidrottare), medeldistanslöpare (född 1968)